Gagetown – comune del Canada nel Nuovo Brunswick
Gagetown – comune degli Stati Uniti d'America nel Michigan